Госуда́рственное собра́ние — название представительных органов и музеев.

Представительные органы государств 
 Государственное собрание Венгрии — парламент Венгрии.
  — название учредительного собрания Дании.
  — название учредительного собрания Норвегии.
 Государственное собрание Республики Словения — парламент Словении.
 Государственное собрание Эстонии — парламент Эстонии

Региональные представительные органы 
 Государственное Собрание — Эл Курултай Республики Алтай — парламент Республики Алтай.
 Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан — парламент Башкортостана.
 Государственное Собрание Республики Марий Эл — парламент Марий Эл.
 Государственное Собрание Республики Мордовия — парламент Мордовии.
 Государственное Собрание Республики Саха — парламент Якутии.

Музеи 
 
 Государственное античное собрание — музей в Мюнхене.
 Государственное графическое собрание — музей в Мюнхене.
 Королевский замок на Вавеле — Государственное собрание искусства — музей в Кракове.

См. также 
 Государственный совет
 Национальное собрание